Éditions Bordas, maison d'édition française de manuels scolaires et de dictionnaires, fondée par Pierre Bordas et son frère Henri Bordas ;
 Encyclopédie Bordas, publiée par les éditions Bordas.

Toponyme 
 Grun-Bordas, commune française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine.

Patronyme 

 Antoine Emmanuel Ernest Bordas (1809-1891), général français.
 Camille Bordas, écrivaine française.
 Franck Bordas, imprimeur et éditeur d'art, fils de Pierre Bordas.
 Henri de Bordas, militaire français.
 James Bordas (1929-2020), homme politique français.
 Jean-Baptiste Bordas, footballeur reconverti entraîneur. 
 Jean-Baptiste Bordas-Demoulin (1798-1859), philosophe français.
 Marcelle Bordas (1897-1968), chanteuse française.
 Nicolas Bordas, homme d'affaires et publicitaire français.
 Noël Sabord (né Jean Léon Bordas), journaliste, critique littéraire et romancier français.
 Olivier Bordas, joueur professionnel de hockey sur glace français.
 Pardoux Bordas (1748-1842), homme politique français.
 Patricia Bordas, femme politique française.
 Philippe Bordas, photographe et écrivain français. 
 Pierre Bordas, éditeur français.
 Rosa Bordas (1840-1901), chanteuse française.
Patronyme français
Patronyme occitan